Christoph von Loß ist der Name folgender Personen:

* Christoph von Loß der Ältere (1545–1609), Hofmarschall, Geheimrat und Oberschenk am Hofe des sächsischen Kurfürsten
 Christoph von Loß der Jüngere (1574–1620), Geheimer Rat und Hofmarschall am Hofe des sächsischen Kurfürsten